een voornaam, uit het Gaelische Dómhnaill
 Donald (plaats), een plaats in Oregon
 Donalds, een plaats in South Carolina
 Donald Duck (personage), een strip- en tekenfilmfiguur
 McDonald's, een Amerikaanse restaurantketen
 Donald Trump, de 45ste president van de Verenigde Staten van Amerika